Фигольс (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 29,68 км². Население — 54 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 170 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Fígols en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны